Ке́вин То́мсон (; 14 октября 1984, Эдинбург) — шотландский футболист, опорный полузащитник, тренер. Выступал за сборную Шотландии.

Клубная карьера

«Хиберниан» 
Кевин вырос на юге Шотландии в городке Пиблс и начал заниматься футболом в местной команде «Пиблс Тисл». В 2000 году юноша транзитом через эдинбургский «Хатчинсон Вэйл» перебрался в английский «Ковентри Сити», однако спустя год решил вернуться на родину в «Хиберниан».

Томсон — один из представителей талантливого поколения «хибс» начала 2000-х — Стивен Уиттакер, Скотт Браун, Дерек Риордан, Гарри О'Коннор, впоследствии громко заяивших о себе в других клубах. В сезоне 2003/04 Кевин закрепился в основном составе «Хиберниана», принимал участие в проигранном финале Кубка Шотландской лиги против «Ливингстона», однако в концовке чемпионата в игре с «Партик Тисл» получил тяжелую травму — разрыв крестообразных связок колена — и провел вне футбола почти год. В строй полузащитник вернулся только в конце сезона 2004/05, сыграв в 4 матчах.

Следующий сезон 2005/06 Кевин вновь провёл на высоком уровне, став одним из лидеров «Хибс» и в марте 2006 года подписал новый долгосрочный контракт до лета 2010 года. Летом 2006 года, после перехода капитана «Хиберниан» Гэри Колдуэлла в «Селтик», Томсон был избран новым капитаном.

Несмотря на капитанскую повязку и новый контракт с клубом, футбольная общественность полагала, что в ближайшем будущем Кевин также покинет «Хиберниан». 31 августа 2006 года клуб английской Премьер-Лиги «Болтон» сделал предложение о покупке полузащитника, однако руководство «хибс» отклонило его. Слухи об уходе Томсона разгорелись с новой силой после того, как его агентом стал Вилли Маккей, клиентом которого также был одноклубник Кевина Скотт Браун. Маккей потребовал у руководства клуба увеличения зарплаты своих клиентов, соответствующей их роли в команде, но получил отказ. В результате Браун подал письменной заявление о выставлении его на трансфер. 20 декабря 2006 года «Чарльтон» пытался выкупить обоих хавбеков, но предложение лондонцев было отклонено, причём руководство «хибс» даже не проинформировало футболистов об этом, что привело к скандалу. 2 января 2007 года Томсон был лишен капитанской повязки, причиной чему, по словам менеджера «Хиберниана» Джона Коллинза, стало «снижение уровня игры футболиста на фоне спекуляций по поводу его ухода из клуба».

«Рейнджерс» 
30 января 2007 года было официально объявлено о переходе Томсона за £2 млн в «Рейнджерс». В своем новом клубе Кевин дебютировал 11 февраля в игре против «Килмарнока», но в перерыве был заменен из-за полученной травмы.

29 марта 2008 года Томсон забил первый мяч за «Рейнджерс», поразив ворота «Селтика» в Дерби Старой Фирмы, и принёс минимальную победу 1:0. В том сезоне Кевин стал обладателем Кубка Шотландии и Кубка Шотландской лиги, а также принимал участие в финале Кубка УЕФА, где «рейнджеры» уступили «Зениту».

В ноябре 2008 года Кевин получил тяжелейшую травму в матче против «Килмарнока». Карьера полузащитника была поставлена под угрозу. 31 декабря ему была сделана операция на травмированном колене и, к счастью, она прошла успешно. В игру Томсон вернулся только в следующем сезоне: 23 августа 2009 года он вышел в стартовом составе в поединке против «Хартса», однако уже на 13-й минуте получил красную карточку, но «Рейнджерс» сумел одержать победу (2:1).

В финале Кубка Лиги 2009/10 при счёте 0:0 Кевин вновь был удален с поля на 53-й минуте, поставив свою команду в тяжелое положение, а через 18 минут «Рейнджерс» и вовсе остались вдевятером — следом за полузащитником красную карточку заработал Дэнни Уилсон. Однако «Сент-Миррен» не сумел воспользоваться численным преимуществом — более того, на 84-й минуте Кенни Миллер принес победу команде из Глазго. Этот трофей стал последним для Кевина в составе «Рейнджерс».

«Мидлсбро» 
В июле 2010 года за £2 млн. Томсон перешёл в клуб Чемпионшипа «Мидлсбро». Уже в своей второй игре за «речников» против «Лестер Сити» Кевин получил перелом малоберцовой кости и выбыл из строя на два месяца, а впоследствии из-за случившегося рецидива был вынужден пропустить большую часть сезона. Возвращение Томсона на поле состоялось 12 апреля 2011 года, в матче 41-го тура Чемпионшипа против «Ипсвич Таун».

Перед новым сезоном 2011/12 Кевин снова получил повреждение — тренируясь в спортзале Эдинбурга полузащитник неудачно упал с беговой дорожки и травмировал лодыжку, что оказало негативный эффект на ранее перенесенный шотландцем перелом малоберцовой кости, в результате чего сроки восстановления затянулись на три месяцев.

17 сентября шотландец вернулся в строй, выйдя на замену в игре Чемпионшипа против «Кристал Пэлас». 15 октября Кевин впервые в розыгрыше Чемпионшипа-11/12 вышел на поле в стартовом составе — это произошло в матче против «Миллуолла». В середине сезона Кевин умудрился в течение одного месяца получить две красных карточки. 20 января 2012 года полузащитник был удален в игре против «Ковентри Сити», а 14 февраля — в матче против «Ноттингем Форест».

Летом 2012 года, в ходе предсезонных товарищеских матчей Кевин демонстрировал высокий уровень игры, также выполняя функции капитана команды. Предполагалось, что в новом футбольном году шотландец может быть избран новым обладателем капитанской повязки. Однако в первой игре сезона против «Бёри» в Кубке Лиги Кевин получил травму, выбившую его на месяц. Вернувшись в строй в сентябре, Кевин занял место в стартовом составе команды, однако уже в начале октября он вновь травмировался и выбыл на полтора месяца.

Возвращение Томсона на поле состоялось 24 ноября в матче против «Бристоль Сити». Шотландец вышел на поле на 61-й минуте, однако помочь своей команде не сумел — «Мидлсбро» сенсационно проиграл «малиновкам» 1:3. Кроме того, в концовке игры некоторые болельщики «Боро» освистали хавбека.

Возвращение в «Хиберниан» 
31 января 2013 года контракт Томсона с «Мидлсбро» был расторгнут по обоюдному согласию. В феврале Кевин начал тренироваться со своим бывшим клубом «Хиберниан», а в марте подписал с ним контракт до конца сезона 2012/13. 10 марта 2013 года в эдинбургском дерби против «Харт оф Мидлотиан» Томсон спустя 6 лет появился на поле в составе «хибс», заменив на 86-й минуте Тома Тайво.

Международная карьера 
За сборную Шотландии Кевин дебютировал 20 августа 2008 года в матче против Северной Ирландии (0:0). В сентябре 2013 года после трехлетнего отсутствия Томсон был вновь вызван в сборную для участия в отборочных матчах ЧМ-2014.

Достижения 
 Чемпион Шотландии: 2008/2009, 2009/2010
 Победитель Кубка Шотландии: 2007/2008
 Победитель Кубка Шотландской лиги: 2007/2008, 2009/2010
 Финалист Кубка УЕФА: 2007/2008

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль  на сайте Scottishfa.co.uk

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Данди»
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу